Шас () — село в Черногории, к северу от озера Шаско, на правом берегу реки Бояна, близ границы с Албанией. Относится к общине Улцинь.

История 
На берегу озера Шаско, недалеко от Шаса находятся руины средневекового города Свач (Свагио, Svač).

Свач основан в начале VI века византийским императором Юстинианом I.

Около 1183 года Свач завоеван сербским жупаном Рашки Стефаном Неманей. Был независимым городом, чеканил монету.

В начале 1242 года Каттаро, Дривасто и Свач разграбили монголы из корпуса Кадана, истребляя жителей.

Королева Сербии Елена Анжуйская восстановила город в конце XIII века.

К 1575 году город был покинут жителями.

Примечания 

Населённые пункты Черногории